

Hydronyme 

 Le Peron ou le Péron est une rivière française du département de l'Aisne, en région Hauts-de-France et un affluent droit de la Serre, c'est-à-dire un sous-affluent de la Seine par l'Oise.

Toponyme 

 Péron, commune française de l'Ain ;
 Cap Péron, cap en Australie.

Patronyme 

 Alfred Péron (-1945), professeur d'anglais et résistant français ;
 Denise Péron (1925-1996), actrice française ;
 Éric Péron (1981-), navigateur français ;
 Erwan Péron (1980-), rameur d'aviron français ;
 François Péron (1775-1810), explorateur et naturaliste français ;
 François Péron (1904-1941), résistant français, compagnon de la Libération ;
 Jacques Péron (1912-), pilote de rallye et de circuits français ;
 Jean-François Péron (1965-), footballeur français ;
 Maya Péron, résistante française, épouse d'Alfred Péron ;
 Pierre Péron (1905-1988), artiste français ;
 René Péron (1904-1972), affichiste français ;
 Sophie Péron (1989-), joueuse française de volley-ball et joue libéro ;
 Yves Péron (1914-1977), résistant français, et député membre de la première et de la seconde Assemblée nationale Constituante.

Peron
Peron